Cette liste recense les éléments du parc de TGV Duplex, matériel roulant de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF).

Rames 200

Rames 600

Rames 700

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Matériel moteur de la SNCF

Train articulé
Rame TGV
Matériel roulant SNCF Voyages
Train à grande vitesse Alstom